Округ Вашингтон () — округ в американском штате Орегон. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 529 710 человек. Получил своё название по имени первого президента США Джорджа Вашингтона.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 880 км², из которых 1 875 км² суша и 8 км² или 0,36 % это водоемы.

Города

Соседние округа 
 Клакамас (Орегон) — юго-восток
 Клэтсоп (Орегон) — северо-запад
 Колумбия (Орегон) — север
 Малтнома (Орегон) — восток
 Тилламук (Орегон) — запад
 Ямхилл (Орегон) — юг

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 445 342 жителей в составе 169 162 домашних хозяйств и 114 015 семей. Плотность населения составляет 238 человек на км². На территории округа насчитывается 178 913 жилых строений, при плотности застройки 95 строений на км². Расовый состав населения: белые — 82,19 %, афроамериканцы — 1,15 %, коренные американцы (индейцы) — 0,65 %, азиаты — 6,68 %, гавайцы — 0,30 %, представители других рас — 5,86 %, представители двух или более рас — 3,17 %. Испаноязычные составляли 11,17 % населения независимо от расы .

В составе 35,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,00 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,60 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 6,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,61 человека, и средний размер семьи 3,14 человека.

Возрастной состав округа: 26,90 % моложе 18 лет, 9,30 % от 18 до 24, 34,10 % от 25 до 44, 20,90 % от 45 до 64 и 8,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 33 года. На каждые 100 женщин приходится 99,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,00 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 52 122 USD, на семью — 61 499 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 43 304 USD против 31 074 USD для женщины. Доход на душу населения был 24 969 USD. Около 4,90 % семей и 7,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 8,30 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,30 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Вашингтон, штат Орегон
 Ассоциация посетителей округа Вашингтон, штат Орегон

Округа Орегона